The Odd Couple (toneelstuk), een Amerikaans toneelstuk uit 1965 van Neil Simon  
 The Odd Couple (film), een Amerikaanse film uit 1968 van regisseur Gene Saks met in de hoofdrollen Jack Lemon en Walter Matthau
 The Odd Couple II, een Amerikaanse film uit 1998, een vervolg op The Odd Couple uit 1968
 The Odd Couple (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie 
 The Odd Couple (album), een album van Gnarls Barkley